Niemcy:
 Unteregg – dzielnica gminy Altusried w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Oberallgäu
 Unteregg – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Unterallgäu

Zobacz też:
 Untereck